Portoryko startowało na letnich IO od igrzysk w Londynie w 1948 z wyjątkiem igrzysk w Moskwie 1980 (bojkot). Pierwszych sześć medali zdobyło w boksie. Na igrzyskach w Londynie 2012 sięgnęło po medale w lekkoatletyce i zapasach. Natomiast pierwszy złoty medal wywalczyła tenisistka Mónica Puig, wygrywając grę pojedynczą kobiet na igrzyskach w Rio de Janeiro 2016.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

!